Strach může být:

 strach – prudká negativní emoce, nepříjemý zážitek

příjmení
 Jiří Strach (* 1973) – český herec a režisér
 Šárka Strachová (* 1985) – česká sportovkyně, alpská lyžařka

v kultuře
 Strach (30 případů majora Zemana) – 8. epizoda československého televizního seriálu 30 případů majora Zemana
 Strach (film, 1963) – československý detektivní film z roku 1963
 Strach (film, 2013) – český krátký film (2013)
 Strach – 17. díl 5. řady seriálu Vyprávěj (2013)
 Strach nad městem – francouzský film z roku 1975
 Strach a touha – britský film z roku 1953
 Strach a hnus v Las Vegas – americká komedie z roku 1998 
 Strach v přímém přenosu – britský filmový horor z roku 2002
 Strach nad Hongkongem hongkongsko-čínský akční film z roku 2004
 Strach má velké oči – československá pohádka z roku 1980 

hydronyma
 Strach (Rašovy) – rybník v okrese Pardubice

Externí odkazy